Goldgelb bezeichnet:
 eine Farbe, siehe Gelb#Goldgelb
 ein Musikfestival im süddeutschen Aichwald, siehe Goldgelb (Festival)